Мокрени може да се отнася за:

 Мокрени, днес Варико, село в дем Суровичево, Гърция;
 Мокрени, село в община Чашка, Северна Македония.